De Grand Prix-wegrace van Italië 2018 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 3 juni 2018 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Italië